Dénes Tamás (1963) sportújságíró
 Dénes Tamás (1969) rádiós műsorvezető